Offin steht für:
 Offin (Pas-de-Calais), eine Gemeinde im nordfranzösischen Departement Pas-de-Calais
 Offin (Fluss), auch Ofin, ein Fluss in Ghana